Jamming kan betekenen:
 een nummer van Bob Marley uit 1977.
 een jamsessie uitvoeren.
 het verstoren van een radio- of tv-uitzending met een stoorzender.
 Jamming oldies zijn radiohits, zie hit (muziek).
 Jammin', computerspel voor de Commodore uit 1983.